Gabriel Lüchinger – calciatore svizzero
 Nicholas Lüchinger – calciatore svizzero